Cologne kan avse:

 Köln – en stad i Tyskland

Geografi

Frankrike 

 Cologne, Gers, kommun i departementet Gers i regionen Occitanien,

Italien 

 Cologne, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Brescia,

USA 

 Cologne, Minnesota –en ort i Minnesota, Carver County,

Se även 
 Eau-de-cologne 
 Cologny

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar